Københavns seksdagesløb er et seksdagesløb, som siden 1934 i perioder er afviklet én gang årligt i København. Ballerup Super Arena har lagt gulv til løbet siden 2005. Løbene indtil da blev primært kørt i  Forum, dog blev løbet i 1998 kørt i Brøndby Hallen. Løbene i 2020 og 2021 blev aflyst grundet Coronaviruspandemien.

Par nummer syv er løbets "danske par" og er ofte forhåndsfavoritter.

Siden 2013 har den forhenværende cykelrytter Michael Sandstød stået som ejer og arrangør af løbet. Han overtog det fra den mangeårige ejer Henrik Elmgreen, som siden 1985 havde arrangeret løbet.

Den australske rytter Danny Clark er den mest vindende rytter med otte sejre mellem 1978 til 1995.

Vindere

Ryttere med flest sejre 

Efter den 57. udgave af løbet blev afgjort i februar 2019, har 61 ryttere vundet løbet, og fordelt de 114 øverste pladser på podiet siden den første udgave blev kørt i 1934.

* opdateret efter løbet 2019

Vindere efter nation 
Til og med løbet i februar 2019 har der været 114 pladser øverst på podiet i de 57 udgaver af Københavns seksdagesløb, med vindere fra 11 nationer. 14 gange har et rent dansk par vundet løbet som par nummer syv, begyndende med Kay Werner Nielsen og Evan Klamers sejr i 1955.

* opdateret efter løbet 2019

Podieplaceringer efter år

Litteratur 
 Henrik Elmgreen: Historien om Det Københavnske 6-dagesløb (HE Cycling ApS, 2012)

Se også 
 Seksdagesløbet i Herning
 Seksdagesløbet i Aarhus

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Løbets officielle hjemmeside på 6dageslob.dk

Cykelløb i Danmark
Etableret i 1934
Seksdagesløb
Sport i Ballerup
Seksdagesløb